Haas è un nome di famiglia tedesco. Può riferirsi a:

Astronomia
 3853 Haas – asteroide della fascia principale

Geografia
 Ghiacciaio Haas – ghiacciaio in Antartide

Fisica
 Effetto Einstein-de Haas – fenomeno elettromagnetico

Sport
 Haas F1 Team – scuderia automobilistica statunitense
 Haas VF-22 – monoposto di Formula 1
 Newman-Haas – scuderia automobilistica statunitense

Aziende
Haas Automation - azienda statunitense di macchine utensili
 Mediengruppe Dr. Haas - azienda tedesca di comunicazione
 Ed. Haas Austria - azienda austriaca di dolciumi
 Haas’sche Schriftgiesserei - azienda svizzera
 Haas Food Equipment - azienda austriaca di impianti per alimentari
 Haas & Cie - azienda svizzera di orologi
 Haas Group - marchio della Haas GmbH & Co. Beteiligungs KG
 Haas & Sohn - azienda tedesca, vedi Rudolf Haas

Architettura
 Villa Haas o Palazzo Avena – palazzo di Napoli (Italia)

Persone

Pagine correlate 
Haass
HAS
Hass